«Свадьба упырей» (чешск.: Svatba upírů) — чешский фильм 1993 года режиссёра Ярослава Соукупа, по мотивам произведений Шеридана Ле Фаню.

Сюжет 
1918 год. Молодой англичанин Ричард Бэнкрофт со своим дядей приезжает по торговым делам в Прагу. Здесь он влюбляется в таинственную графиню Оливию Кромберг. Он с радостью принимает приглашение на бал-маскарад её опекуна, графа Кронберга. Однако, привилегированное общество к которому относится графиня весьма странное — они спят весь день и выходят из своих домов только после захода солнца. Оливия отвечает англичанину взаимностью, но… после ночи с ней на шее молодого человека появляются две характерные точки от укуса… Он раскрывает тайну — оказывается, граф Кронберг в своем особняке правит многочисленной группой вампиров, которые охотятся за невинными жертвами. К счастью, Оливия влюбилась в Ричарда и готова помочь ему в борьбе с кровожадными ночными существами с помощью старой книги в которой описаны средства против вампиров.

В ролях 
 Рудольф Грушинский — Ричард
 Ивета Бартошова — Оливия
 Петр Нарожны — дядя Арчибальд
 Виктор Прейсс — граф Кронберг
 Людек Коприва — доктор Херманн
 Петр Пелцер — полковник Дегендорф
 Мирослав Таборски — слуга Фридрих
 Нелли Гайерова — старая дворянка
 Олдрич Визнер — оперный певец
 Мария Драгокоупилова — ключница
 Зденек Ржегорж — монах
 Ванда Гибнерова — служанка
 Ярослав Моучка — ''трактирщик

Фестивали 
 1994 — кинофестиваль «Fantasporto» — номинация на «Лучший фильм» в категории «Лучший иностранный фантастичный фильм».

Ссылки 
 Svatba upírů // Česko-Slovenské filmové databázi
 Svatba upírů // Filmovém přehledu

Фильмы Чехии 1993 года
Фильмы ужасов Чехии
Кинокомедии Чехии
Фильмы о вампирах
Экранизации произведений Джозефа Шеридана Ле Фаню